Osoby o nazwisku Markow:
 Aleksiej Markow (ur. 1979) – rosyjski kolarz torowy oraz szosowy, olimpijczyk
 Aleksandyr Markow (ur. 1961) – bułgarski piłkarz
 Andriej Markow (ujednoznacznienie)
 Christo Markow (ur. 1965) – bułgarski lekkoatleta
 Daniił Markow (ur. 1976) – rosyjski hokeista
 Dmitri Markov (ur. 1975) – białoruski lekkoatleta
 Dmytro Markow (1864-1938) – ukraiński polityk i publicysta, poseł
 Georgi Markow (ujednoznacznienie)
 Ilja Markow (ur. 1972) – rosyjski chodziarz
 Iwan Markow (ur. 1988) – bułgarski sztangista
 Józef Markow (1908-1973) – polski murarz, brygadzista i stachanowiec, poseł na Sejm
 Ljubomir Markow (ur. 1927) – bułgarski pięściarz
 Marko Markow (1901-1967) – bułgarski doktor medycyny sądowej
 Michaił Markow (1938-1012) – radziecki kolarz torowy
 Mirolub Markow (?) – bułgarski brydżysta
 Nikołaj Markow (1866-1945) – rosyjski działacz polityczny, deputowany do Dumy Państwowej, działacz emigracyjny, pisarz i publicysta
 Płamen Markow (ur. 1957) – bułgarski piłkarz, trener i działacz piłkarski
 Siergiej Markow (ujednoznacznienie)
 Weselin Markow (ur. 1960) – bułgarski żużlowiec
 Wiktor Markow (?) – rosyjski żeglarz, olimpijczyk

Inne:
 Markow kamyk – szczyt w paśmie górskim Riła
 Gienierał Markow – pociąg pancerny Białych